

Voir aussi 

 Liste des plus longs cours d'eau
 Liste de fleuves dans le monde classés par continents

Notes et références 
Références